O Campeonato Alagoano de Futebol de 1980 foi campeonato de futebol do estado de Alagoas. A competição foi organizada pela Federação Alagoana de Futebol e o campeão foi o CSA.

Campeonato Alagoano de Futebol
Futebol de 1980 em Alagoas